Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Loughborough 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Çağla Büyükakçay e Pemra Özgen che hanno battuto in finale Magda Linette e Tereza Smitková 6-2, 5-7, [10-6].

Teste di serie 

 Justyna Jegiołka /  Diāna Marcinkēviča (quarti di finale)
 Samantha Murray /  Jade Windley (semifinali)

 Nicole Clerico /  Nikola Frankova (primo turno)
 Nicola Slater /  Melanie South (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Loughborough 2013